Заброд — название населённых пунктов:

Германия 
 Заброд — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Эльстерхайде района Баутцен, земля Саксония

Украина 
 Заброд — село в Золочевском районе Львовской области.
 Заброд — село в Жолковской общине Львовского района Львовской области.
 Заброд — село в Изяславском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Забродь
 Заброды
 Забродье